Hyundai Shell Mobis World Rally Team (dawniej: Hyundai Castrol World Rally Team, Hyundai Winfield Rally Team, Hyundai World Rally Team) – niemiecki, fabryczny zespół Hyundaia startujący w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Siedziba zespołu znajduje się w Alzenau.

Historia 
Zespół zadebiutował w Rajdowych Mistrzostwach Świata w 1998 roku w klasie 2L-MC. Rok później zdobył wicemistrzowski tytuł w swojej klasie. W najwyższej klasie Rajdowych Mistrzostwach Świata ekipa pojawiła się w sezonie 2000, kiedy to Kenneth Eriksson ukończył Rajd Australii na czwartej pozycji. Rok później Alister McRae był czwarty w Rajdzie Wielkiej Brytanii, a zespół został ostatecznie sklasyfikowany na piątej pozycji w klasyfikacji generalnej. W kolejnych dwóch sezonach głównymi kierowcami zespołu byli Armin Schwarz oraz Freddy Loix, którzy jednak rzadko zdobywali punkty. Po Rajdzie Australii 2003 zespół postanowił wycofać się z mistrzostw.

W 2012 roku ogłoszono powrót ekipy do Rajdowych Mistrzostw Świata w 2014 roku. W tym celu rozpoczęto budowę samochodu Hyundai i20 WRC spełniającego obecne regulaminy WRC.

Starty w WRC

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zespołu

Zespoły WRC